Vezír jelentései

Vezír, muszlim népeknél előforduló méltóság
Vezír, ókori egyiptomi méltóság

Hasonló

Vezér, sakkfigura